Brigham peut faire référence à :
 Brigham, une localité du Cumbria en Angleterre,
 Brigham, une localité du Yorkshire de l'Est en Angleterre, 
 Brigham City, une localité de l'Utah aux États-Unis,
 Brigham, une localité du Wisconsin aux États-Unis, 
 Brigham, une localité du Québec, au Canada,
 Brigham Young University, une université située dans l’Utah.

 Jake Brigham (né en 1988), joueur de baseball américain
 William Tufts Brigham est un botaniste, géologue et ethnologue américain.